A szigetország legnagyobb városai, agglomeráció nélkül:

Trinidad és Tobago
Települések listái országok szerint